

Patronyme 

 Jean Hellot (1685-1766), chimiste et administrateur français ;
 Alexandre Hellot (1751-1834), homme politique français ;
 Frédéric Hellot (1863-1947), général de division français.

Prénom 
 Hellot Matson Mampouya, né en 1964, homme politique congolais.